Flexnet peut faire référence à:
 FlexNet, une pile AX.25, fonctionnant sous Windows, destinée à communiquer en Packet radio.
 FLEXnet, une suite logicielle de gestion numérique des droits développé par Flexera Software.

Gestion numérique des droits